Кодзусіма (Токіо)
Острів Кодзу або Кодзусіма